Iperone – Figura mitologica, figlio di Gea e Crono.
Iperone – Satellite di Saturno.
Iperone – Particella della famiglia dei barioni.

Pagine correlate
Iperione
Yperion
Hyperion